Sherbrooke Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Sherbrooke Lake, Nova Scotia, 
 Sherbrooke Lake, British Columbia, sjö,